Henricus Cornelius Rümke, een Nederlands psychiater (1893-1967);
 Hans C. Rümke, een Nederlands arts werkzaam bij het Rijksvaccinatieprogramma